Poggea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Poggea ingår i familjen Achariaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Poggea